Александр Николаевич Гришин:
 Гришин, Александр Николаевич (род. 1948) — советский и туркменский государственный и партийный деятель. Депутат Меджлиса Туркменистана.
 Гришин, Александр Николаевич (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Гришин, Александр Николаевич (род. 1975) — советский и российский хоккеист.